Lukaszewicz oder Łukaszewic ist der Familienname von:
 Czeslaw Lukaszewicz (* 1964), kanadischer Radrennfahrer
 Ignacy Łukasiewicz (1822–1882), polnischer Chemiker und Apotheker
 Józef Łukaszewicz (1863–1928), polnisch-russischer Geologe und Hochschullehrer
 Leon Łukaszewicz (1923–2013), polnischer Informatiker
 Olgierd Łukaszewicz (* 1946), polnischer Schauspieler